

Anno 
 484 o 484 a.C.

Codici 
 484 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Happy Valley, presso Wellington, nell'Isola del Nord, in Nuova Zelanda

Matematica 
 484 – numero